I Brigada Aérea es el nombre por el que se conoce tanto a:

 la I Brigada Aérea de la Fuerza Aérea Argentina;
 la I Brigada Aérea de la Fuerza Aérea Boliviana;
 la I Brigada Aérea de la Fuerza Aérea de Chile;
 o la Brigada Aérea I de la Fuerza Aérea Uruguaya.